Campionatul European de Scrimă din 2016 s-a desfășurat în perioada 20-25 iunie la Arena de la Toruń, Polonia. 396 de sportivi din 40 de țări au participat. Campionul polonez Egon Franke a fost invitatul de onoare. În paralel cu competiția a avut loc pe 19 iunie congresul confederației, care a ales rusul Stanislav Pozdniakov președintele forului.

Program

Medaliați

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii
 Țara-gazdă
 România

Rezultate

Masculin

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Feminin

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Note

Legături externe
   efc2016.eu, site-ul oficial
  Torun: European Championships  pe Confederația Europeană de Scrimă
  Tablouri competiționale pe Mask Sport 

2016
2016 în scrimă
Evenimente sportive în 2016
Competiții sportive internaționale găzduite de Polonia